Cristian ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Cristian (Brașov) (Neustadt), Gemeinde im Kreis Brașov
 Cristian (Sibiu) (Großau), Gemeinde im Kreis Sibiu

Cristian ist der Familienname von:
 Jaqueline Cristian (* 1998), rumänische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Christian (Begriffsklärung)